Красне Друге — колишня назва села Германівка в Обухівському районі Київської області.
 Красне Друге — колишнє село в Дворічанському районі Харківської області.

Також 
 Красне Перше